AHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amery (Stati Uniti)
 ahh – codice ISO 639-3 della lingua aghu